Кравченко Микола Васильович (*1945) — голова Всеукр. спілки на захист прав водіїв (з 04.2000); 1-й секретар Донец. ОК КПУ (з 03.2005).
 Кравченко Микола Васильович (депутат) (нар. 1945) — Народний депутат України 3-го і 4-го скликань від фракції КПУ.
 Кравченко Микола Васильович (офіцер) (нар. 1952) — радянський офіцер-«афганець», Герой Радянського Союзу.
 Кравченко Микола Васильович (заколотник) (1886–1918) — київський робітник-друкар, учасник Січневого заколоту 1918, під час якого загинув. У 1928 році на його честь названо вулицю Києва.
 Кравченко Микола Григорович (б. 1923) — радянський солдат, Повний кавалер Ордена Слави.
 Кравченко Микола Іванович (1867 — 22 листопада 1941, Ленінград) — відомий художник-баталіст, випускник одеської рисувальної школи, журналіст та письменник.
 Кравченко Микола Сергійович (1983—2022) — український націоналіст, громадський і політичний діяч, ідеолог Азовського Руху.